Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter McNamara che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-4, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Mats Wilander (semifinali)

 Peter McNamara (campione)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Johan Kriek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1983